Везиров мост се може односити на:
 Везиров мост (Црна Гора), некадашњи мост на Морачи код Подгорице, у Црној Гори
 Везиров мост (Албанија), некадашњи мост на Дриму у Албанији